Aspinwall peut se référer à :

Patronyme 

 , prêtre anglais.
 , politicien américain.
 , sportive équestre américaine.
 , anglais ayant migré à Boston.
 William Henry Aspinwall, homme d'affaires fondateur de la Pacific Mail Steamship Company et du chemin de fer du Panama.

Toponyme

Aspinwall, une ville du comté de Crawford, en Iowa.
 Aspinwall, un borough, sur la rivière Allegheny dans le comté du même nom, en Pennsylvanie.
 , un lac du comté de Mahnomen dans le Minnesota.

Aspinwall, ancien nom de Colón.

Autres 
 Classification d'Aspinwall, méthode de regroupement de produits.